Алексе́й Ива́нович Уве́рский (1891, Санкт-Петербург, Российская империя — 1942, Ленинград, РСФСР, СССР) — российский футболист, играл на позиции полузащитника.

Помимо футбола, занимался боксом, получил прозвище «Сирикаки» — по имени японского борца, который проводил показательные коммерческие бои в России, а Уверский был внешне на него похож. Уверский был тренером чемпиона Ленинграда по боксу Ивана Князева.

Карьера 
Начал карьеру Алексей Уверский в клубе «Националы». Через год перешёл в ряды лидера футбола тех лет, клуб «Спорт», с которым стал чемпионом России 1912 года.

В сборной России Уверский провёл 3 матча. Был в составе олимпийской сборной России, провел один матч, в котором россияне сокрушительно проиграли сборной Германии 0:16.

Погиб в блокадном Ленинграде.

Статистика

Как игрок

Достижения 
 Чемпион России: 1912

Источники 
 Профиль на rusteam.permian.ru
 Коршак Ю. Ф. «Старый, старый футбол». — Москва, 1975.

Футболисты Российской империи
Игроки сборной Российской империи по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1912 года
Игроки ФК «Спорт» Санкт-Петербург
Тренеры России по боксу
Жертвы блокады Ленинграда